Según el contexto, Hypnos puede significar:
 El nombre del dios griego Hipnos.
 El dios gemelo del manga Saint Seiya: Hypnos.

Derivados 
 Hipnosis.
 Hipnosis regresiva.
 Hypnophila, género de caracoles del orden de los estilomatóforos.
 Hypnophila remyi.
 Hypnomys, género extinto de lirones.
 Hipno, cuento corto de Howard Phillips Lovecraft.